А́нна Фа́улер (; ) — английская кёрлингистка.

В составе женской сборной Англии участница пяти , в составе смешанной парной сборной Англии участница шести . Трёхкратная , пятикратная , .

Достижения 
 : золото (2011, 2013, 2020), серебро (2018).
 : золото (2014).
 : золото (2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Брат Анны, Бен Фаулер — тоже кёрлингист, а также тренер по кёрлингу, они вместе играют в смешанной паре и в смешанной команде.

Примечания

Ссылки 
 Anna Fowler | English curling
 
 
 
 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу